Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Jacarezinho est une école de samba de Rio de Janeiro au Brésil.

Données de l'école 
  D2 Carnaval

  D3 Carnaval

  D4 Carnaval

Enredos

Références 

Jacarezinho